Il richiamo delle spade (The Blade Itself), romanzo di Joe Abercrombie del 2006
 Trascina gli uomini il ferro (The Blade Itself), romanzo di Marcus Sakey del 2007